Het Deense curlingteam vertegenwoordigt Denemarken in internationale curlingwedstrijden.

Geschiedenis 
Denemarken nam voor het eerst deel aan een groot toernooi tijdens het wereldkampioenschap van 1973 in het Canadese Regina. Het beste resultaat op mondiaal vlak tot op heden is de tweede plaats, die in 2016 behaald werd.

Op het Europees kampioenschap was Denemarken tot op heden elk jaar present. Het land behaalde in de beginjaren reeds enkele mooie ereplaatsen, maar werd pas echt een gevreesde tegenstander vanaf de jaren negentig. Denemarken werd nog nooit Europees kampioen, maar haalde wel vijf keer de finale. Op 47 deelnames stond Denemarken tien keer op het podium.

Denemarken nam tot op heden vijf keer deel aan de Olympische Spelen. Daar konden de Denen tot nu toe echter nog geen potten breken. De zesde plek in Sotsji in 2014 bleek tot op heden het hoogst haalbare.

Denemarken op de Olympische Spelen

Denemarken op het wereldkampioenschap

Denemarken op het Europees kampioenschap 

Nationaal curlingteam
Curling